Álex Fernández puede referirse a:

 Álex Fernández Iglesias (1992-), futbolista español;
 Alex Fernández (1969-), beisbolista cubanoamericano.
 Alex Fernández (1985-), comediante mexicano;
 Álex Fernández Sama (1974-), futbolista español; o
 Àlex Fernández Sánchez (1974-), futbolista español.
 Alex Fernandez (1967-), actor estadounidense.
 Álex Fernández (1970-), exfutbolista colombiano.
 Álex Fernández (1993-), cantante mexicano.
Alex fernadez roda ] :jugador de futbol canterano ( español , sarria ).